Mužek ist der Familienname folgender Personen: 

 Damir Mužek (* 1967), kroatischer Fußballer
 Mateo Mužek (* 1995), kroatischer Fußballspieler 
 Tomislav Mužek (* 1976), kroatischer Opernsänger